Arto Salomaa (né en 1934), mathématicien et informaticien théoricien finlandais ;
 Hiski Salomaa (1891-1957), auteur-compositeur-interprète finno-américain ;
 Johanna Salomaa (née en 1984), chanteuse finlandaise ;
 Pauli Salomaa (1907-1983), architecte finlandais ;
 Petteri Salomaa (né en 1961), baryton-basse, finlandais ;
 Sami-Ville Salomaa (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Sonya Salomaa, actrice canadienne.